В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Сабін Аппельманс здобула титул, у фіналі перемігши Патті Фендік 6–7(5), 7–6(5), 6–2.

Сіяні гравчині 

  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Патті Фендік (фінал)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (півфінал)

 Мередіт Макґрат (чвертьфінал)
 Лінда Гарві-Вілд (2-ге коло)
 Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Сандрін Тестю (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open